16. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich miały się odbyć w dniach 12–13 lutego 2000 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken K-185. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, zawody (trzy serie lotów) udało się przeprowadzić dopiero 14 lutego 2000. Podczas jednego ze skoków groźny upadek miał Artur Chamidulin. Swoich skoków nie ustali również Sylvain Freiholz oraz Jani Soininen.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K 185 (14.02.2000)

Linki zewnętrzne 
 www.skokinarciarskie.pl

2000 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
2000 w Norwegii
Skoki narciarskie w Norwegii